Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du 12 au .

Émilie Loit remporte le simple dames. En finale, elle bat Iveta Benešová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Emmanuelle Gagliardi et Janette Husárová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2004)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2004
Estoril
Sport au Portugal en 2004
Tennis en avril 2004